Das Damendoppel der US Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Julie Halard-Decugis und Ai Sugiyama.

Das Finale bestritten Lisa Raymond und Rennae Stubbs gegen Kimberly Po-Messerli und Nathalie Tauziat, das Raymond und Stubbs in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2001